Маккаллистер () — фамилия шотландского происхождения.

Люди 
  (род. 1972) — североирландский политик.
 Маккаллистер, Лон (1923—2005) — американский актёр кино и телевидения.

Вымышленные персонажи
 Кевин Маккаллистер — главный герой серии фильмов и игр «Один дома».

См. также 
 Макаллистер
 Макалистер